Ниса Эветт Джонсон (; родилась 7 февраля 1973 года в Клинтоне, штат Миссисипи, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Не выставляла свою кандидатуру на драфт ВНБА 1999 года, но ещё до начала очередного сезона подписала договор с клубом «Шарлотт Стинг». До женской НБА она выступала в американской баскетбольной лиге, где за два с половиной сезона защищала цвета трёх различных команд. Играла на позиции разыгрывающего защитника.

Ранние годы 
Ниса Джонсон родилась 7 февраля 1973 года в городе Клинтон (штат Миссисипи), а училась она там же в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Атланта Глори»
Игроки «Лонг-Бич Стингрейс»
Игроки «Сиэтл Рейн»
Игроки «Шарлотт Стинг»
Игроки сборной США по баскетболу